Il singolare del torneo di tennis North of England Championships 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Patti Hogan che ha battuto in finale Sharon Walsh 11-9, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Virginia Wade (semifinali)

 Karen Krantzcke (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

North of England Championships 1973